Лејк оф Вудс има више значења:
 Округ Лејк ов Вудс (Минесота)
 Лејк ов Вудс (Аризона)
 Лејк ов Вудс (Вирџинија)
 Лејк ов Вудс (Илиноис)
 Лејк ов Вудс (Калифорнија)